Тоне () — коммуна кантона Женева в Швейцарии. Здесь расположена часовая фабрика Rolex и фабрика по производству цветных карандашей Caran d'Ache. Первое упоминание местности под названием Tonnay относится к 1225 году. В 1816 году город перешёл по Туринскому договору от Сардинского королевства Женеве.

Города кантона Женева
Коммуны кантона Женева